Myklebust ist der Familienname folgender Personen:

 Gaute Myklebust (* 1979), norwegischer Leichtathlet
 Merete Myklebust (* 1973), norwegische Fußballspielerin
 Marianne Myklebust (* 1967), norwegische Skilangläuferin
 Oddmund Myklebust (1915–1972), norwegischer Politiker und Fischer
 Ragnhild Myklebust (* 1943), norwegische Nordische Kombiniererin

Siehe auch:
 Myklebust Verft, eine norwegische Werft in Gursken